«Эксплорер» — космическая программа НАСА которая обеспечивает полёты космических аппаратов для исследования и изучения космоса. С 1958 года программа осуществила 95 миссий, в том числе две в 2007, одну в 2008, и одну в 2009 году.

История 
Программа «Эксплорер» началась в связи с предложением вооружённых сил США запустить научный спутник (ИСЗ) на орбиту, как раз при прохождении Международного Геофизического Года (1957—1958); однако, первоначально предложение было отклонено в пользу проекта ВМС США «Авангард». 
Программа «Эксплорер» была позже восстановлена из-за неудачи «Авангарда» (См.: Спутниковый кризис), а также чтобы догнать Советский Союз, запустивший свой первый ИСЗ — Спутник-1, 4 октября 1957 года. 
Эксплорер-1 был запущен 31 января 1958 года; помимо того, что он был первым спутником США, известно, что он помог открытию и изучению радиационного пояса.

Программа «Эксплорер» была передана НАСА, которое продолжает использовать данное название для миссий по запуску автоматических беспилотных кораблей. На протяжении многих лет, НАСА запустила серию кораблей Эксплорер, которые провели и проводят до сих пор широкий спектр научных исследований в космосе.

В начале 1980-х частота миссий программы «Эксплорер» упала вследствие сокращения бюджета НАСА. В 1988 была запущена программа Small Explorer, нацеленная на частое выполнение узкоспециализированных и относительно недорогих научных миссий в области астрофизики. Первые три миссии были выбраны из 51 предложения в апреле 1989 года и запущены в 1992, 1996 и 1998 годах. Последующие 2 миссии были анонсированы в сентябре 1994 и запущены в 1998 и 1999 годах.

Спутники «Эксплорер» сделали важные открытия: магнитосферу Земли и форму её гравитационного поля, солнечный ветер, свойства микрометеоритов, падающих на Землю, вложили большой вклад в изучение ультрафиолетовых, космических и рентгеновских лучей из Солнечной системы и за её пределами. Изучили физику ионосферы, физику атмосферы, солнечные вспышки, частицы солнечной энергии. Некоторые из кораблей-эксплореров даже путешествовали на другие планеты, а некоторые следили и изучали Солнце.

Офис программы «Эксплорер» в центре космических полётов Годдарда (Гринбелт, штат Мэриленд), обеспечивая управление экспедициями космических аппаратов в космосе.

Миссии «Эксплорер»

См. также 
 НАСА
 Эксплорер-1

Примечания

Ссылки 
 Страница миссий программы «Эксплорер» на сайте НАСА
 Страница программы «Эксплорер» на Сайт НАСА изучение Солнечной системы
 1957 30-минутное видео запуска Эксплорера в 1957 году
 Список названий, аббревиатур и сокращений для непилотируемых космических аппаратов

Проекты НАСА
Программа «Эксплорер»